Зиборов — русская фамилия. Известные носители:
 Зиборов, Василий Михайлович (1923—1999) — Герой Советского Союза.
 Зиборов, Виктор Кузьмич (род. 1947) — российский историк, специалист по летописанию.
 Зиборов, Евгений Александрович (1922—1994) - советский писатель-фронтовик.
 Зиборов, Михаил Николаевич (1859—1912) — военный инженер, автор проектов отопления многих крупных сооружений.